ФК Пјуник (јерм.: Փյունիկ Ֆուտբոլային Ակումբ - Pyunik Futbolayin Akumb) фудбалски клуб из Јеревана у Јерменији, који се такмичи у Премијер лиги Јерменије.

Клуб домаће утакмице игра на Републиканском стадиону у Јеревану, капацитета 14.403 седећих места. Основан је 1992. године и један је од најпопуларнијих клубова у држави, као и најтрофејнији са 15 лигашких титула, 8 трофеја купа и 9 суперкупа Јерменије.

Успеси клуба 
Премијер лига
 Првак (15): 1992, 1995/96, 1996/97, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014/15, 2021/22.

Куп Јерменије
 Освајач (8): 1995/96, 2002, 2004, 2009, 2010, 2012–13, 2013/14, 2014/15.

Суперкуп Јерменије
 Освајач (9): 1998, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2015.

Пјуник у европским такмичењима

Збирни европски резултати 
Стање закључно са 26. јулом 2022.

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт клуба

П